Stati Uniti d'America
 Ringgold – capoluogo della Contea di Catoosa, Georgia
 Ringgold – città della Parrocchia di Bienville, Louisiana
 Ringgold – township della Contea di Jefferson, Pennsylvania